WWF Superstars of Wrestling  – programma televisivo
WWF Superstars  – videogioco per sala giochi del 1989
WWF Superstars  – videogioco per Game Boy del 1991